Jamali kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jamali, administrativ by, Jawa Barat,

Iran 

 Jamālī, ort, Bushehr, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar